

Persone
Malipiero è un cognome italiano che può riferirsi a:
 Malipiero – nobile famiglia veneziana
 Annamaria Malipiero (1972) – attrice italiana
 Bartolomeo Malipiero (...–1464) – vescovo cattolico italiano
 Domenico Malipiero (1445-1513) – storico italiano
 Felicia Malipiero (...–dopo 978), dogaressa della Repubblica di Venezia
 Francesco Malipiero (1388/89-1451) – vescovo cattolico italiano
 Francesco Malipiero (1824-1887) – compositore italiano
 Gian Francesco Malipiero (1882-1973) – compositore italiano
 Giorgio Malipiero (1902–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giovanni Malipiero (1906-1970) – tenore italiano
 Laura Malipiero (1602/1603-1660) – presunta strega italiana
 Pasquale Malipiero (1392 circa–1462) – doge della Repubblica di Venezia
 Riccardo Malipiero (1914-2003) – compositore italiano
 Troilo Malipiero (1770-1829) – scrittore e filosofo italiano

Altro
 Malipiero – casa editrice italiana
 Palazzo Malipiero – palazzo di Venezia
 Palazzo Malipiero Trevisan – palazzo di Venezia